The Secret Code – cortometraggio del 1915 diretto da James W. Horne
The Secret Code – film del 1918 diretto da Albert Parker
The Secret Code – cortometraggio del 1923 diretto da Duke Worne
The Secret Code – serial cinematografico del 1942 diretto da Spencer Gordon Bennet